Bergsøya ist der Name folgender Inseln:
 Bergsøya (Enebakk), Insel in Enebakk, Fylke Viken
 Bergsøya (Gjemnes), Insel in Gjemnes, Fylke Møre og Romsdal
 Bergsøya (Herøy), Insel in Herøy, Fylke Møre og Romsdal
 Bergsøya (Vestvågøy), Insel in Vestvågøy, Fylke Nordland